Jetboat ist der englische Begriff für Jetboot, siehe auch:

 Jetboot Boot angetrieben durch einen Jetantrieb
 Wassermotorrad auch bekannt als Jet-Ski